Dobra er navnet på:

 Dobra (ved Goleniów) – by i Vestpommerske voivodskabet, Polen
 Dobra (ved Turek) – by i Storpolske voivodskabet, Polen
 Dobra (ved Police) – landsby i Vestpommerske voivodskabet, Polen
 Dobra (flod) – flod i Polen
 Dobra (valuta) – møntenheden i São Tomé og Príncipe